Уракан (Хуракан; ) — бог урагану, вітру і вогню у майя, від імені якого походить слово «ураган».
 Lamborghini Huracán — спортивний повноприводний автомобіль компанії Lamborghini
 Уракан — аргентинський футбольний клуб з Буенос-Айреса.
 Уракан Бусео — уругвайський футбольний клуб з Монтевідео.
 Уракан — іспанський футбольний клуб з Манізеса.

Див. також 
 Ураган (значення)